Шахтёрский — название населённых пунктов в России:

 Шахтёрский — посёлок в Боровичском районе Новгородской области.
 Шахтёрский — посёлок в Хасанском районе Приморского края.
 Шахтёрский — хутор в Богородицком районе Тульской области.
 Шахтёрский — микрорайон Донского, Тульская область. 
 Шахтёрский — посёлок в Кимовском районе Тульской области.
 Шахтёрский — посёлок в Суворовском районе Тульской области.
 Шахтёрский — посёлок в Щёкинском районе Тульской области.
 Шахтёрский — посёлок городского типа в Анадырском районе Чукотского автономного округа.

См. также 

 Шахтёрский район
 Шахтёрск
 Шахтный